A1-es főút 
 A1 Grand Prix 
 A1-Ring, a Red Bull Ring egyik neve.
 Abaligeti-barlang, a barlang egyik neve.
 A–1 Skyraider, amerikai légcsavaros csatarepülőgép